И́ва туполи́стная () — вид двудольных цветковых растений, входящий в род  семейства .

Ботаническое описание 

Ствол стелющийся или восходящий, голый, тёмноокрашенный. Листья 8—35×5—11 мм, округлой формы, с обрубленным или сердцевидно вогнутым концом, с почти цельным краем, зелёные, почти сидячие (черешки не более 2 мм длиной).

Серёжки до 2—4 см длиной, цилиндрические, содержат 10 и более цветков, распускающихся одновременно с появлением листьев. Завязь голая. Столбик пестика в 6—8 раз короче завязи.

Хромосомный набор — 2n = 114, 152.

Легко скрещивается с близкими видами, давая многочисленные гибриды, сходные с ней по форме листьев.

Ареал 
Растение светолюбивое, холодостойкое, любит почвы средней степени плодородия и увлажненности, особенно известняковые. Растет между голых скал и на каменистых склонах в субальпийском и альпийском поясах на высотах 1750-2900 м. над уровнем моря. Ива туполистная относится к эдификаторам высокогорных ценозов, где вместе с ивой сетчатой ​​формирует растительную ассоциацию Salicetum retusoreticulatae.

Цветет в июне-июле. Плодоносит в сентябре. Возобновляется семенами, а также вегетативно. В природе ива туполистная способна опыляться другими видами этого же рода. В частности, известны ее гибриды с ивой травянистая, альпийской, сетчатой, Salix bicolor.

Ива туполистная относится к альпийским растениям, ареал которых охватывает горные системы значительной высоты. Места произрастания этого вида значительно удалены друг от друга, но все лежат в пределах Европы: в Пиренейских, Балканских, Карпатских горах, среди скал Апеннинского полуострова и в Альпах.

Систематика

Синонимы

Примечания

Литература 

 

Ива
Флора Европы
Растения, впервые описанные в 10-м издании книги Systema Naturae